Stanisław Trojanowski (1861–1921) – oficer Legionów Polskich, major Wojska Polskiego, 16 marca 1937 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Trojanowski ps. „Sambor” (ur. 1892) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, 12 marca 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Trojanowski (ur. 1897) – działacz niepodległościowy, 23 grudnia 1933 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Tymoteusz Trojanowski (1908–1942) – brat zakonny zakonu franciszkanów z Niepokalanowa, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Stanisław Trojanowski (ur. 1944) – inżynier mechanik, poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji

Przypisy